El término Sube y Baja puede referirse a:

 Sube y baja, juego metálico de entretenimiento infantil;
 Sube y Baja, película mexicana de 1958;
 Sube y Baja, localidad del estado de Sonora (México), también llamada Aceitunitas.